Suica — система для оплаты проезда на общественном транспорте (электричках, метро, автобусах). Запущена в пользование 18 ноября 2001 в Японии. До запуска системы PASMO в марте 2007, Suica можно было использовать только на линиях Japan Railways.

Технология основана на RFID чипе, помещенном в карточке. Поэтому для оплаты проезда достаточно просто приложить бумажник с карточкой к считывателю.

Пополнение карточки осуществляется на станциях в автоматах по продажам билетов или автоматически, с помощью кредитной карточки.

См. также 
 PASMO

Ссылки 
 http://www.jreast.co.jp/suica/  
 http://www.sony.net/Products/felica/  

Транспорт в Японии
RFID